Иэн Бреннан () — американский телевизионный сценарист, актёр и продюсер, наиболее известен как один из создателей музыкального телесериала «Хор». Вместе с Райаном Мёрфи и Брэдом Фэлчаком они являются авторами всех эпизодов первого и второго сезонов сериала, за что были номинированы в 2010 году на премию Гильдии сценаристов США в двух категориях — за «Лучший комедийный сериал» и «Лучший новый сериал».

Иэн женат на актрисе Трилби Гловер, пара воспитывает сына.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Иэн Бреннан на сайте New York Times

Телепродюсеры США
Родившиеся в Маунт-Проспекте
Сценаристы телевидения США
Выпускники Университета Лойолы в Чикаго